Résultats détaillés de l’édition 1958 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 20 mai au .

Palmarès

Simple messieurs 
Mervyn Rose bat en finale le chilien Luis Ayala, après avoir battu en demi-finale le belge Jacky Brichant.

Double messieurs

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1958
France
France
Sport en France en 1958
Sport en mai 1958
Sport en juin 1958